Козу́льский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в западной части Красноярского края России.

Административный центр — посёлок городского типа Козулька.

География 
Площадь 5305 км².

История 
Район образован 4 апреля 1924 года.

Население

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 7 административно-территориальных единиц: 2 посёлка городского типа и 5 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 6 муниципальных образований — 1 городское и 5 сельских поселений.:

Населённые пункты 
В Козульском районе 34 населённых пункта.
В сносках к названию населённого пункта указана муниципально-территориальная принадлежность

Местное самоуправление 
 Козульский районный Совет депутатов
Дата формирования: 13.09.2020. Состоит из 15 депутатов. Срок полномочий: 5 лет

 Председатель
 Алексеев Иван Николаевич

 Глава Козульского района
 Кривенков Игорь Викторович. Дата избрания: 11.12.2020. Срок полномочий: 5 лет 
Предприятия района: Новокозульский леспромхоз.

Культура 
Дом культуры, Ансамбль «Веселуха».

Образование

Спорт 
В посёлке Козулька развиты: настольный теннис, мини-футбол, лыжный спорт, насчитывается 10 инструкторов по туризму.

Сайт, посвященный футболу в Козульском районе — http://football.kozulka-grad.ru

Страница команды по пауэрлифтингу и жиму лежа «Титаны» — https://vk.com/24titan

Примечания

Ссылки 
 Козульский район
 Краткая справка о муниципальном районе
 Официальный сайт Козульской СОШ № 2
 Портал Козульского района
 Футбол в Козульском районе
 МФК Дина (Козулька)
 Сайт Администрации Козульского района